Премия «Гойя» за лучший короткометражный фильм (Исп.: Premio Goya al mejor cortometraje de ficción) одна из наград на Кинопремии Гойя.

Победители 

Номинации кинопремии «Гойя»